Il doppio del Paris Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ellis Ferreira e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Ferreira con Pavel Vízner e Leach con Brian MacPhie.

Ferreira e Vízner hanno perso nei quarti di finale contro Leach e MacPhie.

Leach e MacPhie hanno perso in semifinale contro Nicolas Escudé e Fabrice Santoro.

Escudé e Santoro hanno battuto in finale 6–3, 7–6 (8–6) Gustavo Kuerten e Cédric Pioline.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (semifinali)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)

 Evgenij Kafel'nikov /  Jared Palmer (secondo turno) 
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno) 
 Martin Damm /  Cyril Suk (secondo turno) 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Paris Masters 2002
ATP Tour 2002